All About You (album)
 All About You/You've Got a Friend